perzsa nyelv
 perzsa nép
 Perzsia

 perzsa ábécé